Domenico D'Alise – taekwondoka italiano
Giovanni D'Alise – vescovo cattolico italiano